Kees Vellekoop (musicoloog) (1950-2002), Nederlands musicoloog
 Kees Vellekoop (dienstweigeraar) (1952–2013), Nederlands vredesactivist